E3 Harelbeke 1979 var den 22. udgave af cykelløbet E3 Harelbeke og blev arrangeret 24. marts 1979. Løbet blev vundet af Jan Raas, efterfulgt af Frank Hoste og Michel Pollentier.

Hold

Resultater

Eksterne henvisninger 

1979
Cykelløb i 1979